Goodwins est un patronyme porté notamment par :

 Fred Goodwins (1891-1923), acteur anglais du cinéma américain ;
 Leslie Goodwins (1899-1969), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain.

Homonymie de patronyme